1+1 è un album del sassofonista jazz Wayne Shorter in duo con il pianista  Herbie Hancock pubblicato nel 1997.

Registrato da due musicisti che hanno suonato spesso insieme sin dagli anni '60, iniziando la loro collaborazione all'interno dei gruppi di Miles Davis, contiene il brano Aung San Suu Kyi, dedicato alla dissidente birmana allora detenuta nelle carceri del suo paese; il brano vinse il Grammy Award come migliore composizione jazz dell'anno.

Tracce
 Meridianne – A wood sylph (Wayne Shorter) - 6:09  
 Aung San Suu Kyi (Wayne Shorter) - 5:45  
 Sonrisa (Herbie Hancock) - 6:26  
 Memory of enchantment(Michiel Borstlap) - 6:20  
 Visitor from nowhere (Herbie Hancock e Wayne Shorter) - 7:44  
 Joanna's theme (Herbie Hancock) - 5:22  
 Diana (Wayne Shorter) - 5:32  
 Visitor from somewhere (Herbie Hancock e Wayne Shorter) - 9:04  
 Manhattan lorelei (Herbie Hancock e Wayne Shorter) - 7:22 
 Hale-bopp, hip-hop (Herbie Hancock) - 1:51

Formazione
 Wayne Shorter - sassofono soprano 
 Herbie Hancock – pianoforte

Note
La sequenza e la durata dei brani è tratta dall'edizione in Cd del 1997.

Collegamenti esterni